Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Brjansk.

Die folgende Tabelle enthält die Städte (Name fett) und Siedlungen städtischen Typs der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen gemäß Volkszählung vom , ihre Wappen und geographischen Koordinaten sowie die Jahreszahlen der Verleihung des Status einer Siedlung städtischen Typs (SsT) und der Stadtrechte, sofern zutreffend. In der Oblast gibt es 16 Städte und 23 Siedlungen städtischen Typs (Stand 2019). Fünf Städte gingen aus Siedlungen städtischen Typs hervor.

Ehemalige Städte 
Folgende Ortschaften auf der Territorium der heutigen Oblast besaßen ehemals die Stadtrechte (in der mit den petrinischen Reformen ab Beginn des 18. Jahrhunderts eingeführten Form):

Außerdem befand sich in dem Gebiet die altrussische Stadt Wschtschisch (), seit Mitte des 12. Jahrhunderts bekannter Sitz eines gleichnamigen Lehnsfürstentums des Fürstentums Tschernigow, zerstört und aufgegeben während der mongolischen Invasion der Rus 1238. Ein gleichnamiges, bis heute an der Stelle im Rajon Schukowski existierendes Dorf ist seit 1680 bekannt ().

Ehemalige städtische Siedlungen 
Folgende Ortschaften besaßen ehemals den Status einer Siedlung städtischen Typs (ausschließlich derer, die später Stadtrecht erhielten und in der obigen Tabelle aufgeführt sind):

Quellen 

!Stadte
Brjansk